Ruhona kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Ruhona (periodiskt vattendrag), Gitega, 
 Ruhona (vattendrag), Ngozi, 

Robotskapade Burundiförgreningar